La paroisse Saint-Gauzelin du Toulois Sud est l'une des 5 paroisses du secteur pastoral de Toulois et des 55 paroisses du diocèse de Nancy-Toul. Son siège est la Maison Pastorale de Choloy-Ménillot, située rue de Toul.

Fondation de la paroisse 

La paroisse Saint-Gauzelin du Toulois Sud est née en 2001, de la fusion des trois anciens ensemble paroissiaux dits de l'Ingressin, des Côtes, et de Bicqueley, aujourd'hui transformés en relais.

Elle tient son nom de saint Gauzelin,  évêque de Toul (922-962), et de sa localisation géographique au sud de Toul.

Organisation de la paroisse 

La paroisse s'étend sur 13 communes, regroupées dans les relais de l'Ingressin, des Côtes et de Bicqueley. Le culte est rendu successivement dans chacune des 14 églises de la circonscription.

Personnel pastoral de la paroisse 

La paroisse est desservie par 3 curés in solidum, jouissant des pleins pouvoirs d'ordre et de juridiction, appuyés par 3 prêtres coopérateurs, jouissant des pouvoirs vicariaux, et 4 laïcs en charge ecclésiale, confiée par l'évêque.

Notes et références

Voir aussi 
Gauzelin de Toul
Toulois
Diocèse de Nancy-Toul
Province ecclésiastique de Besançon

Saint-Gauzelin du Toulois Sud